Абросимовка — топоним:

 Абросимовка — деревня в Боровичском районе Новгородской области России;
 Абросимовка — река, приток Иртыша, протекает в Омской области России;
 Абросимовка — прежнее название села Карабузау, в Актогайском районе Павлодарской области Казахстана.

См. также 
 Абросимов
 Абросимово